Carisi ist der Familienname folgender Personen:
 John Carisi (1922–1992), US-amerikanischer Jazztrompeter und -komponist
 Mara Carisi (* 1919), italienische Schauspielerin

Siehe auch:
 Carrisi